Biblioteca pública Brahim Boushaki es el nombre que recibe una biblioteca pública ubicada en un centro comunitario de la ciudad de Thenia, al este de la capital de la Provincia de Boumerdès, en la parte norte-central del país africano de Argelia.

Antecedentes 

La primera biblioteca pública de Thenia se llamó sala de lectura del municipio de Ménerville, fundada en la década de 1930 durante el período de colonización de la Argelia francesa.

Tras la independencia de Argelia, esta biblioteca fue utilizada a partir de 1962 como dependencia del ayuntamiento del municipio para albergar las actividades culturales de los scouts argelinos y la juventud del Frente de Liberación Nacional (FLN). Después de la destrucción de la ciudad de Thenia por el terremoto del 21 de mayo de 2003, esta biblioteca fue trasladada al sitio de la antigua escuela primaria Abdelhamid Ben Badis, donde fue reconstruida a partir de 2014.

Al finalizar los trabajos de construcción de esta biblioteca municipal, la fecha del 16 de abril de 2017 fue elegida por las autoridades provinciales para inaugurarla por el entonces wali de Boumerdès, Abderrahmane Madani Fouatih, con motivo de la conmemoración del día del conocimiento en Argelia.

Denominación
Esta biblioteca comunal fue bautizada con el nombre del Imam Brahim Boushaki (1912-1997) quien fue teólogo y profesor en las mezquitas y zaouias de Argelia, y quien participó en la Guerra de Independencia de Argelia entre 1954 y 1962 donde fue encarcelado por las Fuerzas Armadas francesas hasta la independencia de Argelia.

Colección documental 
Los libros y obras de esta biblioteca fueron trasladados de la antigua estructura, así como de las bibliotecas escolares del municipio, además de las dotaciones de la dirección de cultura de la provincia de Boumerdès.

Parte de este fondo de libros fue recibido como legado póstumo por la familia Boushaki para equipar la biblioteca con obras personales que pertenecieron al Mufti Brahim Boushaki.

Servicios 
La biblioteca dispone de sala general, sala de exposiciones, sala infantil, servicio gratuito de conexión a Internet, servicio de informática, sala de historia, sala de arte y literatura, etc. Entre 2017 y 2022 se construyó un moderno anexo.

Véase también 
 Cultura de Argelia

Enlaces externos 
 Ministerio de Cultura de Argelia
 
 Biblioteca pública Brahim Boushaki - Wikimapia.org

Referencias 

Bibliotecas públicas de Argelia
Edificios y estructuras de Argelia